C.H.Mull. kan som auktorsförkortning betyda:

 Cornelius Herman Muller
 Cornelius Herman Müller

Robotskapade auktorsförkortningar